Die Qatar Open 2006 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 7. Januar 2006 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Chennai die Chennai Open sowie in Adelaide die Next Generation Adelaide International ausgetragen, die genau wie die Qatar Open zur Kategorie der International Series zählten.

Vorjahressieger im Einzel war Roger Federer, der als Erster der Setzliste seinen Titel abermals ohne Satzverlust verteidigen konnte. Im Finale schlug er den an sieben gesetzten Franzosen Gaël Monfils. Es war der 34. Titel Federers.
Im Doppel gewannen Albert Costa und Rafael Nadal die letzte Austragung. Beide traten nicht erneut zum Turnier an. Erstmals gewann die Paarung Jonas Björkman und Maks Mirny das Turnier, die ebenfalls die Setzliste anführten. Im Finale schlugen sie die Brüder Christophe und Olivier Rochus. Es war der fünfte gemeinsame Titel der Paarung und der zweite Titel von Mirny nach 2000 in Doha.

Das Preisgeld betrug 975.000 US-Dollar, die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 1.000.000 US-Dollar. Im Einzel traten 32 Spieler gegeneinander an, im Doppel waren es 16 Paarungen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 93 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 92 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 76 kB)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Doha